Драгома́нов — українське прізвище
 Драгоманов Михайло Петрович — український публіцист, історик, громадський і політичний діяч; один із організаторів «Старої громади» у Києві. Очільник осередку української політичної еміграції в Женеві.
 Драгоманов Петро Акимович — літератор, батько Олени Пчілки та Михайла Драгоманова.
 Драгоманов Світозар Михайлович — економіст, кооператор, перекладач, публіцист; член УВАН у США
 Драгоманова Оксана Олександрівна — український прозаїк, перекладач, громадський діяч в еміграції
 Драгоманов Яків Акимович — прапорщик Полтавського піхотного полку, декабрист, дядько Михайла Драгоманова.

Прізвища